De Speler heeft betrekking op meerdere onderwerpen:
 De speler (roman); een roman van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski.
 De Speler (opera); een opera van de Russische componist Sergej Prokofjev met een libretto naar de roman van Dostojevski.
 De Speler (film); een film naar de roman van Dostojevski.